Remedy (Basement Jaxx-album)
Remedy (Alesso-dal)
Remedy (Little_Boots-dal)
Remedy (film)